Теронде́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 180 км на північний схід від Тулузи, 65 км на північ від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 209 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 421,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Терондель на сайті французького Національного інституту географії
 Терондель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терондель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терондель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терондель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон